Daney :

 Alfred Daney (1832-1911), homme politique français
  (1904-1988), joueur de baseball américain
 Philippe Daney (né en 1956), designer et scénographe français
 Serge Daney (1944-1992), critique de cinéma et journaliste français